Жан Таубенгауз (; 14 декабря 1850, Варшава — 14 сентября 1919, Париж) — французский шахматист.

Таблица результатов

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Франции